Flaga Nasielska – jeden z symboli miasta Nasielsk i gminy Nasielsk w postaci flagi, przyjęty uchwałą rady miejskiej 30 czerwca 2003 r.

Wygląd i symbolika 
Flaga została zaprojektowana jako prostokąt o stosunku wysokości do długości 5:8. Składa się z trzech równych poziomych pasów w układzie równoległym. Pas górny w kolorze czerwonym, pas środkowy w kolorze żółtym (złotym), pas dolny w kolorze niebieskim. 

Flagą urzędową Gminy Nasielsk jest płachta trójdzielna z herbem. Jest to prostokąt o stosunku wysokości do długości 5:8 i składa się z trzech równych poziomych pasów w układzie równoległym. Pas górny z kolorze czerwonym, pas środkowy w kolorze żółtym (złotym), pas dolny w kolorze niebieskim. Na fladze umieszczony jest centralnie herb Nasielska. Odległości krawędzi poziomych herbu od górnego i dolnego brzegu są identyczne, także krawędzi pionowych od prawego i lewego brzegu flagi są identyczne.

Kolory 
Kolory użyte we flagach w zestawie CMYK:
 czerwony: Pantone 1795, 94%M +100%Y
 żółty: Pantone 109, 9%M + 94%Y
 niebieski: Pantone Process Blue, 100%C + 9%M

Zobacz też 
 Flagi gmin w województwie mazowieckim

Linki zewnętrzne 
Uchwała w sprawie symboli Gminy Nasielsk

Nasielsk
Nasielsk